«Andrés Robles» - conjunto del nombre propio Andrés y el apellido Robles - puede referirse a:

Personajes 
 Andrés Robles (1684-1764), arquitecto español;
 Andrés Robles Fuentes (1994-), futbolista chileno;